JMC steht als Abkürzung für:
 Jamaica, ITU-Code
 Jiangling Motors, chinesischer Autohersteller
 JMC Airlines, ehemalige britische Fluggesellschaft, siehe Thomas Cook Airlines (Vereinigtes Königreich)

Abkürzung